Gauzlin I, graaf van Maine (ca. 800)
 Gauzlin II, graaf van Maine (893-895)
 Gauzlin (bisschop) (ca. 834-886), bisschop van Parijs rond 880